Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Mubadala Silicon Valley Classic 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen vom 28. bis 29. Juli 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in San José (Kalifornien)